Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Alexander Peya che hanno battuto in finale Jaymon Crabb e Peter Luczak 7-62, 7-5.

Teste di serie 

 Todd Perry /  Grant Silcock (semifinali)
 Karol Beck /  Petr Dezort (quarti di finale)

 Jaymon Crabb /  Peter Luczak (finale)
 Amir Hadad /  Alexander Peya (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2002